Аллен — многозначный термин.

Химия 
 Алле́н — устаревшее традиционное название 1,2-пропадиена (CH2=C=CH2); его производные — аллены.

Фамилия 
А́ллен (Allen) — английская фамилия ирландского происхождения, англизация гэльского личного имени Ailín. Распространена в англоязычных странах: 28-я по распространённости в США, 38-я в Англии, 41-я в Северной Ирландии, 48-я в Австралии, 56-я в Уэльсе, 61-я в Новой Зеландии, 85-я в Шотландии, 181-я в Ирландии, 397-я в Шотландии; в мире 611-я по распространённости, её носят около 900 тыс. человек, в том числе около 600 тыс. в США.

А 
 Аллен, Август (1806—1864) — основатель города Хьюстон (штат Техас, США) вместе со своим братом Джоном Алленом.
 Аллен, Алек (1895—1972) — британский и валлийский судья по хоккею на траве.
 Аллен, Альфи (род. 1986) — английский актёр.
 Аллен, Ар Джей (род. 1990) — американский футболист.
 Аллен, Артур Сэмуэль (1894—1959) — австралийский генерал-майор, участник мировых войн.

Б 
 Аллен, Бобби (род. 1978) — канадский хоккеист.
 Аллен, Брайан (род. 1980) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.
 Аллен, Бриттани (род. 1986) — канадская актриса.
 Аллен, Брэндон (род. 1993) — американский футболист.

В 
 Аллен, Виола (1869—1949) — американская актриса.

Г 
 Аллен, Гарет (род. 1988) — валлийский снукерист.
 Аллен, Генри Уилсон (1912—1991) — американский писатель и сценарист.
 Аллен, Гловер Моррилл (1879—1942) — американский зоолог и орнитолог.
 Аллен, Грант (1848—1899) — англоканадский писатель.
 Аллен, Грейси (1895—1964) — американская актриса.
 Аллен, Грейсон (род. 1995) — американский профессиональный баскетболист.

Д 
 Аллен, Дебби (род. 1950) — американская актриса, танцовщица, хореограф, режиссёр, продюсер.
 Аллен, Джавориус (род. 1991) — игрок в американский футбол.
 Аллен, Джарретт (род. 1998) — американский баскетболист.
 Аллен, Джеймс (1864—1912) — британский писатель.
 Аллен, Джо (род. 1990) — валлийский футболист.
 Аллен, Джоан (род. 1956) — американская актриса.
 Аллен, Джозеф Персивал — американский учёный и астронавт.
 
 
 Аллен, Джордан (род. 1995) — американский футболист.
 Аллен, Джош (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Аллен, Джоэл Азаф (1838—1921) — американский зоолог и орнитолог.
 Аллен, Диана (1898—1949) — американская актриса шведского происхождения.
 Аллен, Диди (1923—2010) — американский монтажёр.

И 
 Аллен, Итан (1738—1789) — американский солдат, герой американской Войны за независимость.

К 
 Аллен, Карен (род. 1951) — американская актриса.
 Аллен, Карл Фердинанд (1811—1871) — датский историк и археолог.
 Аллен, Кати (род. 1974) — австралийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 2000 года.
 Аллен, Кейт (род. 1970) — австрийская спортсменка, олимпийская чемпионка (2004).
 Аллен, Кигэн (род. 1989) — американский актёр, фотограф и музыкант.
 
 Аллен, Клайв (род. 1961) — английский футболист, нападающий.
 Аллен, Кларенс (1925—2021) — американский геолог и сейсмолог
 Аллен, Колин Эрик (род. 1938) — британский блюзовый барабанщик и автор песен.
 Аллен, Кори (1934—2010) — американский актёр и режиссёр.
 Аллен, Крис (род. 1985) — американский музыкант, автор-исполнитель.
 Аллен, Криста (род. 1971)— американская актриса.
 Аллен, Криста Бриттани (род. 1991) — американская актриса.
 Аллен, Кэролайн Кэтрин (1904—1975) — американская учёная-ботаник, известная монографиями родов Halenia, Ocotea и Nectandra.

Л 
 Аллен, Лора (род. 1974) — американская актриса.
 Аллен, Лесли (1916—1982) — австралийский солдат.
 Аллен, Лили (род. 1985) — английская поп-певица.
 Аллен, Линдсей (род. 1995) — американская баскетболистка.
 Аллен, Лора (более известна под псевдонимом Эмбер Линн; род. 1963) — американская порноактриса.
 Аллен, Лори — канадская кёрлингистка.
 Аллен, Лоуренс Эдмунд (1908—1975) — американский военный корреспондент, лауреат Пулитцеровской премии.
 Аллен, Лью (1925—2010) — американский военный, директор АНБ в 1973−1977 гг.
 Аллен, Льюис (1905—2000) — английский кино- и телережиссёр, работавший главным образом в США.

М 
 Аллен, Марион (1862—1941) — американская художница.
 Аллен, Марит (1941—2007) — британская художница по костюмам и модная журналистка, лауреат премии BAFTA.
 Аллен, Марк (род. 1986) — ирландский снукерист.
 Аллен, Марсель (1885—1969) — французский писатель и журналист.
 Аллен, Маша Элизабет (род. 1992) — русская девочка, вывезенная в США и подвергавшаяся там сексуальным истязаниям.
 Аллен, Мишель — канадская кёрлингистка.

Н 
 Аллен, Нейтон (род. 1995) — ямайский бегун на 400 метров, призёр Олимпийских игр.

О 
 Аллен, Оскар Келли (1882—1936) — американский политик, 42-й губернатор Луизианы.

П 
 Аллен, Патрик (род. 1951) — ямайский политик.
 Аллен, Пол (1953—2018) — американский предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft.

Р 
 Аллен, Раймонда (1912—2008) — французская актриса, победительница национального конкурса красоты Мисс Франция 1928.
 Аллен, Рассел (род. 1971) — американский певец, вокалист прогрессив-метал-группы Symphony X.
 Аллен, Ребекка (род. 1992) — австралийская баскетболистка.
 Аллен, Редж (1919—1976) — английский футбольный вратарь.
 Аллен, Рекс (1920—1999) — американский актёр, певец и композитор.
 Аллен, Рик (род. 1963) — английский музыкант, барабанщик, участник британской рок-группы Def Leppard.
 Аллен, Ричард (1902—1969) — индийский хоккеист на траве, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Аллен, Ричард Винсент (род. 1936) — 11-й советник президента США по национальной безопасности.
 Аллен, Роберт (род. 1969) — американский боксёр.
 Аллен, Роберт (род. 1947) — американский экономист.
 
 Аллен, Рой (1906—1983) — английский экономист-математик и статистик.
 Аллен, Ронни (1929—2001) — английский футболист.
 Аллен, Рут Элис (1889—1979) — американский экономист.
 Аллен, Рэй (род. 1975) — американский баскетболист.

С 
 Аллен, Самуэль Вебстер (1844—1908) — католический прелат, ординарий епархии Шрусбери.
 Аллен, Скотт (род. 1949) — американский фигурист-одиночник.

Т 
 Аллен, Тад Уильям (род. 1949) — американский адмирал, 23-й комендант Береговой охраны США.
 Аллен, Таня (род. 1975) — канадская актриса.
 Аллен, Терри де ла Меса (1888—1969) — американский генерал-майор, во Второй мировой войне командир 1-й пехотной дивизии в Тунисе и Сицилии, командир 104-й пехотной дивизии в Европе.
 Аллен, Тим (род. 1953) — американский актёр-комик.
 Аллен, Томас (род. 1944) — британский оперный певец.
 Аллен, Тони (род. 1982) — американский баскетболист.

У 
 Аллен, Уайатт (род. 1979) — американский гребец.
 Аллен, Уильям — исполняющий обязанности директора ФБР.
 Аллен, Уильям (квакер) (1770—1843) — английский ученый и филантроп, квакер.
 Аллен, Уолтер (1911—1995) — английский романист, критик.

Ф 
 Аллен, Филлис (1861—1938) — американская киноактриса.
 Аллен, Фред (1894—1956) — американский комик.
 Аллен, Фрэнсис Элизабет (1932—2020) — американский учёный в области теории вычислительных систем.

Ч 
 Аллен, Чарльз Стивен (более известен под псевдонимом Бак Адамс; 1955—2008) — американский порноактёр и режиссёр.

Ш

Э 
 Аллен, Эдуард (1566—1626) — английский театральный актёр.
 Аллен, Элизабет — американский режиссёр и продюсер.
 Аллен, Энтони Адриан (1913—2010) — британский энтомолог.
 Аллен, Эндрю Майкл (род. 1955) — американский лётчик и астронавт.

Ю 
 Аллен, Юджин Томас () (1864—1964) — американский учёный вулканолог.

Я 
 Аллен, Ясемин (род. 1989) — турецкая актриса.

Составная фамилия 
 Аллен-Таржэ, Франсуа-Анри-Ренэ (1832—1902) — французский политик.
 
 Джонстон-Аллен, Марк (род. 1968) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Хайнс-Аллен, Майиша (род. 1996) — американская баскетболистка.

Псевдоним 
 Вуди Аллен (род. 1935) — американский кинорежиссёр, актёр и продюсер.
 Терри Аллен (1924—1987) — английский боксёр-профессионал.

Вымышленные персонажи 
 Барри Аллен — супергерой Вселенной DC, второй супергерой, который носил псевдоним и костюм «Флэша».
 Барри Аллен — киноверсия персонажа, представленная в Расширенной вселенной DC.
 Барри Аллен — киноверсия персонажа, представленная во Вселенной «Стрелы».
 Айрис Уэст Аллен — персонаж вселенной DC, любовный интерес, а впоследствии жена Барри Аллена.
 Барт Аллен — супергерой Вселенной DC, внук Барри Аллена, четвёртый супергерой, который носил псевдоним и костюм «Флэша».

Топоним 
 Аллен — деревня в Ирландии.
 Аллен — коммуна в Италии.
 Аллен — невключённая территория в штате Калифорния, США.
 Аллен — деревня в штате Небраска, США.
 Аллен (Техас) — город в округе Коллин в штате Техас.
 Мак-Аллен — город в штате Техас, США.
 
 Аллен-стрит — улица в нижнем Манхэттене.
 Аллен () — коммуна в департаменте Буш-дю-Рон (Франция).
 Аллен () — коммуна в департаменте Мёрт и Мозель (Франция).

Гидроним 
 Аллен — река в Швейцарии и во Франции.

Прочее 
 Подводные лодки типа «Этэн Аллен» — серия из пяти атомных подводных лодок ВМС США.
 Правило Аллена — экогеографическая закономерность, установленная Д. Алленом в 1877 году.
 Аллен Грегори — американский мультсериал.
 Аллен Пэрадайс Мемориал Трофи — приз Западной хоккейной лиги (WHL).
 Диг Аллен — цикл научно-фантастических романов американского писателя Джозефа Лоуренса Грина.
 Святой Аллен — святой отшельник.

См. также 
  Ален
  Алленов
 Аллейн
  Аллентаун
  
 Алленн-ле-Обурден
 Алленсбах
 Аллентон
 Аллентштайг
 Алленфельд
 Алленштейн
 
 
 Алленбург (с 1947 года — Дружба)

Примечания